Norgehnen ist der Name zweier ostpreußischer Orte, die heute in Russland liegen:
 Norgehnen (1938–1946 Schugsten), Kreis Fischhausen/Samland: Schatrowo (Kaliningrad, Gurjewsk), Siedlung im Rajon Gurjewsk, Oblast Kaliningrad
 Norgehnen, Kreis Königsberg/Samland: Strelzowo, Siedlung im Rajon Gurjewsk, Oblast Kaliningrad